Gravenstraat (Amsterdam)
 Gravenstraat (Den Haag)
 Henck Arronstraat in Paramaribo, tot 2003 Gravenstraat geheten
 De 's-Gravenstraat in Brugge